Christian Ziege (* 1. února 1972 Západní Berlín) je bývalý německý fotbalový obránce či záložník.

Přestupy 
 z Bayern Mnichov do AC Milan za 5 125 000 eur
 z AC Milan do FC Middlesbrough za 6 000 000 eur
 z FC Middlesbrough do FC Liverpool za 9 000 000 eur
 z FC Liverpool do Tottenham Hotspur za 6 500 000 eur
 z Tottenham Hotspur do Mönchengladbach zadarmo

Statistika

Trenér

Úspěchy

Klubové 
 2× vítěz německé ligy (1993/94, 1996/97)
 1× vítěz italské ligy (1998/99)
 1× vítěz německý ligový pohár (1996/97)
 1× vítěz anglický pohár (2000/01)
 1× vítěz anglický ligový pohár (2000/01)
 2× vítěz Poháru UEFA (1996/97, 2000/01)

Reprezentace 
 2× na MS (1998, 2002 – stříbro)
 3× na ME (1996 – zlato, 2000, 2004)

Externí odkazy 
 

Němečtí fotbalisté
Mistři Evropy ve fotbale
Fotbalisté Borussie Mönchengladbach
Narození v roce 1972
Žijící lidé
Muži
Vítězové Poháru UEFA
Narození 1. února
Fotbalisté FC Bayern Mnichov
Narození v Berlíně
Trenéři Borussie Mönchengladbach
Němečtí fotbaloví reprezentanti
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2004
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2002
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2000
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 1996